Otto Moltke er navnet på flere personer:

 Otto Moltke (1827-1897) (1827-1897) – dansk generalmajor (Otto Heinrich Albert Theodor Frederik August Moltke)
 Otto Moltke til Espe (1828-1868) – dansk greve, godsejer og hofjægermester (Otto Joachim Vilhelm Moltke)
 Otto Moltke til Nørager (1860-1937) – dansk greve, godsejer og hofjægermester (Otto Joachim Adam Moltke)
 Otto Moltke (1868-1922) (1868-1922) – dansk generalmajor (Otto August Heinrich Moltke)
 Otto Moltke (læge) (1895-1961) – dansk greve, overlæge, dr.med.
 Otto Moltke (fodboldspiller) (1897-1952) – dansk greve, ingeniør og fodboldspiller
Desuden:
 Otto Joachim Moltke (1770-1853) – dansk greve, godsejer og gehejmestatsminister